68-й корпус:
 68-й армейский корпус (Третий рейх).
 68-й армейский корпус (Российская Федерация).